Rothenbach ist ein geographischer

Gemeinde und Ortschaften:
 Rothenbach, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Lindenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Lindenkreuz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Rothenbach (Kelberg), Ortsteil der Gemeinde Kelberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Glauchau), Stadtteil von Glauchau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Rothenbach (Gerbershausen), Ortsteil der Gemeinde Gerbershausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rothenbach, deutscher Name von Gorce, Polen

Fließgewässer:
 Rothenbach (Agger), linker Zufluss der Agger zwischen Lohmar, Siegburg und Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach, Oberlauf des Alten Bachs, rechter Zufluss des Kleiner Michelbach (zum Oberlauf Großer Michelbach der Großen Mühl) bis nahe Rastbüchl (Breitenberg), Landkreis Passau, Bayern
 Rothenbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs nach Rothenbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Ems), rechter Zufluss der Ems nahe Lintel-Hülsey (Rheda-Wiedenbrück), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Ferndorfbach), rechter Zufluss des Ferndorfbachs oder der Ferndorf nach Dahlbruch (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Grintgraben), rechter Zufluss des Grintgrabens (zum Moersbach/Rheinberger Altrhein; zum Rhein) bei Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbachs (zum Glan) in Dittweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Linnebach), linker Zufluss des Linnebachs (zur Bega) nach Hörstmar (Lemgo), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Lünebach), rechter Zufluss des Lünebachs (zur Prüm) nahe Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach, Oberlaufname der Sommerach, linker Zufluss des Mainkanals nahe Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rothenbach (Preister Bach), linker Zufluss des Preister Bachs (Preisterbach; zum Ferndorfbach-Zufluss Langenfelder Bach) nahe Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Rodalb), rechter Zufluss der Rodalb vor Lemberg Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Rotach), rechter Zufluss der hier noch Rothach genannten Rotach (zur Bregenzer Ach) nahe Scheffau (Scheidegg), Landkreis Lindau, Bayern
 Rothenbach (Rur), rechter Zufluss der Rur zwischen Etsberg und Vlodrop (Roerdalen), Provinz Limburg, Niederlande; Grenzfluss zu Deutschland
 Rothenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss der Schwarzbach zwischen Egelshardt und Stürzelbronn, Kreis Saargemünd, Lothringen, Frankreich
 Rothenbach (Schwollbach), auch Oberbrombach, linker Zufluss des Schwollbachs in Niederbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Selbitz), rechter Zufluss der Selbitz in Selbitz, Landkreis Hof, Bayern
 Rothenbach (Trierbach), linker Zufluss des Trierbachs nach Rothenbach (Kelberg), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rothenbach (Werre), linker Zufluss der Werre nahe Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Rothenbach (Wied), rechter Zufluss der Wied vor Hanwerth (Mudenbach), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Rothenbach ist der Name folgender Personen:
 Carsten Rothenbach (* 1980), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Röthenbach
 Rotenbach
 Rothbach
 Rothebach
 Rothenbacher
 Rothenbachkopf
 Rotbach
 Rottenbach
 Rodenbach
 Rothenbeek